Albert Černý (1989), Tsjechisch zanger en gitarist
 David Černý (1967), Tsjechisch kunstenaar
 Josef Černý (1993), Tsjechisch wielrenner
 Milan Černý (1988), Tsjechisch voetballer
 Pavel Černý (1962), Tsjechisch voetballer
 Radek Černý (1974), Tsjechisch voetballer
 Václav Černý (1997), Tsjechisch voetballer